Марчел Кораш ( ) — румынский футболист и футбольный тренер, игрок сборной Румынии.

Карьера 
Он родился в Араде и дебютировал в Дивизии А в 1977 году в составе родной команды «УТА». Наиболее успешным для него был период с 1983 по 1988 год, когда он играл за «Спортул Студенцеск», с которым в 1986 году выиграл серебряные медали лиги. В 1984 году он стал лучшим бомбардиром Дивизии А с 20 голами. Он ушел на пенсию в 1995 году, завершив свой четвертый сезон в футбольном клубе «УТА».

За сборную Румынии Кораш сыграл 36 матчей и забил 6 голов, а также представлял свою страну на Евро-1984.

Примечания

Ссылки 
 
 

Футболисты Румынии
Игроки сборной Румынии по футболу
Игроки ФК «УТА» Арад
Игроки ФК «Спортул Студенцеск»
Игроки ФК «Виктория» Бухарест
Игроки ФК «Паниониос»
Игроки ФК «Университатя» Клуж
Тренеры ФК «УТА» Арад
Тренеры ФК «Бая-Маре»
Тренеры ФК «Бихор» Орадя